Herzberg kan syfta på:

 Herzberg (asteroid) – uppkallad efter Gerhard Herzberg

Personer

 Frederick Herzberg (1923–2000), amerikansk psukolog
 Gerhard Herzberg (1904–1999), tysk-kanadensisk fysiker och kemist
 Judith Herzberg (1934–), nederländsk judisk författare
 Martin Herzberg (1911–1972?), tysk skådespelare och manusförfattare

Geografi

Polen 

 Miłocin, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat gdański,

Schweiz 

 Herzberg, Schweiz, berg i kantonen Aargau,

Tyskland 

 Herzberg am Harz – kommun, Niedersachsen, 
 Herzberg, Obere Warnow – ort, Obere Warnow, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Herzberg (Mark) – en kommun,  Brandenburg 
 Herzberg (Elster) – en kommun, Brandenburg, 
 Herzberg (Taunus), berg, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,

Se även
 Hertzberg – efternamn samt personer med namnet

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn
Judiska efternamn
Robotskapade Polenförgreningar